André-Guillaume Contant de La Molière, dit Dorville ou d'Orville, est un acteur, directeur de théâtre et auteur français du , né en 1730 et mort après 1800.

Biographie 
Dorville joue à Lille en 1744, à Nantes en 1747, à Rouen de 1747 à 1749, à Amiens en 1749, à Dijon en 1751. Le , il est « directeur et entrepreneur de la Comédie de Versailles » et habite Saint-Germain-en-Laye. De 1756 à 1759, il joue au théâtre d'Anvers, dans la troupe de  Pompeati et de François Quinault, puis il dirige seul la troupe et fait banqueroute.

En janvier 1761, il produit un « certificat de vie », étant domicilié à Saint-Pétersbourg.

On le retrouve de 1773 à 1775 à Paris dans la troupe des Grands Danseurs du Roi, puis au Théâtre des Variétés-Amusantes en 1786.

Il meurt à Paris « au début du  ».

Bibliographie 
Théâtre
 L'Essai des talents ou les Réjouissances de la paix (comédie-ballet), Rouen, 1749.
 Balthésie (tragédie), Lille, 1752.
 Le Plaisir et la Reconnaissance (comédie), Anvers, 1756.
 L'Opéra aux enfers (comédie), Lyon, 1763.
 La Surprise ou les Rendez-vous (comédie), Tours, 1764.
 Le Médecin par amour (comédie), Paris, 1786.
 Le Paysan parvenu ou les Coups de la fortune (comédie), Paris, 1796.

Varia
 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k859573d Lettre critique sur la comédie intitulée l'« Enfant prodigue, ou l'École de la jeunesse »], Paris, Pierre Ribou, 1737, .
 Histoire de l'opéra bouffon, contenant les jugemens de toutes les pièces qui ont paru depuis sa naissance jusqu'à ce jour, pour servir à l'histoire des Théâtres de Paris, Amsterdam ; Paris, Grange, 1748, 2 vol. (vol. I et vol. II, disponibles sur Gallica).
 L'Enfant trouvé, ou Mémoires de Menneville, La Haye, 1763.
 Memoires d'Azéma, contenant diverses anecdotes des regnes de Pierre le Grand, empereur de Russie, & de l'impératrice Catherine son epouse, Amsterdam [Paris, Pierre-Guillaume Simon], 1764.
 L'Humanité, histoire des infortunes du chevalier de Dampierre, contenant des anecdotes secrettes et particulières sur les dernières révolutions de Perse, Paris, Cailleau, 1765.
 Lettre de M. Contant Dorville à M. de Voltaire, en lui adressant l'ouvrage intitulé « Le Voltaire portatif, ou Tableau encyclopédique des connoissances humaines, tiré des Œuvres de ce célèbre auteur », s.l.n.d., [1766], .
 Les Fastes de la Pologne et de la Russie, Paris, J.-P. Costard, 1769-1770, .
 Histoire des différens peuples du monde, contenant les cérémonies religieuses et civiles, l'origine des religions, leurs sectes et superstitions, et les mœurs et usages de chaque nation, Paris, Hérissant le fils, 1770-1771, .
 Les Nuits angloises, ou Recueil de traits singuliers, etc., propre à faire connoître le génie et le caractère des Anglois, Paris, J.-P. Costard, 1771.
 Sophie, ou Mémoires intéressans pour servir à l'histoire des femmes du , Amsterdam ; Paris, Mérigot jeune, 1779.
 Précis d'une histoire générale de la vie des Français dans tous les temps et dans toutes les provinces de la monarchie, Paris, Moutard, 1779.
 Antoine-René de Voyer de Paulmy d'Argenson (éd.), Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, Paris, Moutard, 1779-1788, .

 Notes et références 

 Liens externes 
 
 Dorville sur César''

Acteur français de théâtre
Dramaturge français du XVIIIe siècle
Directeur français de théâtre
Écrivain français du XVIIIe siècle